Řetenice ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Řetenice (Nicov), Ortsteil der Gemeinde Nicov
 Řetenice (Teplice), Ortsteil der Stadt Teplice